Louis Soutter (1871—1942), artiste suisse
 Michel Soutter (1932—1991), réalisateur suisse

Voir aussi 
 
 , 
 , 

Patronyme suisse